Paulo Ramos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paulo Ramos (ort), Maranhão, Olho d'Água das Cunhãs, 
 Paulo Ramos (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar